62-й розыгрыш чемпионата Европы по футболу среди юношей до 19 лет прошёл в Литве с 20 июля по 1 августа 2013 года. В этом турнире имели право принимать участие игроки, родившиеся после 1 января 1994 года.

Впервые в своей истории чемпионом стала сборная Сербии, победившая в финале команду Франции со счётом 1:0.

Заявки 
8 стран проявили интерес в проведении турнира, но только 4 добрались до финала:
 
 
 
 
Победитель был объявлен 4 декабря 2010 в Минске (Беларусь).

Отбор 

Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу среди к финальной части состоит из двух раундов:
 Квалификационный раунд: 26 сентября — 26 ноября 2012
 Элитный раунд: 22 мая — 11 июня 2013

В квалификационном раунде принимали участие 48 команд (Литва автоматически попала в финальную часть на правах хозяина турнира, Испания, Сербия и Турция автоматически прошли в элитный раунд как команды с наивысшим коэффициентом), которые были поделены на 12 групп по 4 команды. В элитный раунд попали победители групп, команды, занявшие вторые места, и одна лучшая команда среди занявших третьи места.

В элитном раунде принимают участие 28 команд, которые были поделены на 7 групп по 4 команды. Победители групп проходят в финальную часть.

Стадионы 
<center>
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! Алитус
! Каунас
! Мариямполе
|-
| Алитус
| Стадион имени С. Дарюса и С. Гиренаса
| Судува
|-
| Вместимость: 4 000
| Вместимость: 8 248
| Вместимость: 6 250
|-
| 
| 
| 
|-
!colspan="6" ||}

Участники 

1:  Учитываются только участия в турнирах в формате до 19 лет (полужирным шрифтом выделены победители, курсивом — хозяева).
2:  Как Сербия и Черногория.

Арбитры 
По решению УЕФА в финальный список арбитров чемпионата вошли шесть главных арбитров, восемь боковых и два резервных.

Главные арбитры
  Майкл Оливер
  Алексей Кульбаков
  Эмир Алечкович (позднее дисквалифицирован)
  Феликс Цвайер
  Орель Гринфельд
  Мартин Стрёмбергссон

Ассистенты рефери
  Мубариз Хашимов
  Михаэль Карсиотис
  Дерья Огуз
  Дермот Броутон
  Стелиос Никита
  Митчел Скерри
  Лейф Эрик Опланд
  Никола Разич

Четвёртые арбитры
  Гедиминас Мажейка
  Сергей Слива

Групповой этап 
Жеребьёвка финальной части была проведена 14 июня 2013 в литовском Каунасе в Городской ратуше председателем комитета УЕФА по детско-юношескому и любительскому футболу Джимом Бойсом и послами турнира Вайдой Чеснаускиене и футболистом сборной Литвы Марюсом Станкявичюсом.

8 участников были поделены на 2 группы по 4 команды. Они сыграли между собой по одному матчу по однокруговой схеме. Матчи состоялись 20, 23 и 26 июля. Две лучшие команды из каждой группы прошли в полуфинал.

Группа A

Группа B

Плей-офф

Полуфиналы

Финал

Победитель

Примечания 

Чемпионаты Европы по футболу (юноши до 19 лет)
Футбол в Европе в 2013 году
Спорт в Литве в 2013 году
Чемпионаты Европы в Литве
Футбольные соревнования в Литве
футбол
Июль 2013 года
Август 2013 года